Příjmení Martinů nosí více různých osobností:

 Bohuslav Martinů (1890–1959) – český hudební skladatel
 Filharmonie Bohuslava Martinů – zlínský symfonický orchestr
 Kvarteto Martinů – smyčcové kvarteto
 Seznam oper Bohuslava Martinů
 Jaroslav Martinů (* 1959) – český politik ODS
 Oldřich Martinů (* 1965) – český policista a generál Policie České republiky
 Vojtěch Martinů (1911–1995) – katolický kněz, profesor pastorální teologie

Podobná příjmení 
 Martin (příjmení)
 Martinec
 Martínek

Externí odkazy 
 

Česká příjmení